Grand Prix Cycliste la Marseillaise 2017 var den 38. udgave af cykelløbet Grand Prix Cycliste la Marseillaise. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 29. januar 2017. Det blev vundet af Arthur Vichot fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger
 

2017
UCI Europe Tour 2017